Полачек — фамилия.
 Полачек, Карел (1892—1945) — чешский прозаик, юморист, журналист и сценарист.
 Полачек, Кэролайн (род. 1985) — американская певица и автор песен.
 Полачек, Михай (Майкл Полани, 1891—1976) — английский физик, химик и философ науки.
 Полачек, Ришар (род. 1965) — бельгийский шахматист, международный мастер (1989).

Также 
 Полячек